Auterive ou Auterrive est le nom de plusieurs communes françaises situées dans le sud ouest de la France.
 Auterive, en Haute-Garonne, compte  ;
 Auterive, dans le Gers, compte  ;
 Auterrive, dans les Pyrénées-Atlantiques, compte .
 Auterive, en Tarn-et-Garonne, compte  ;

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France